

Presentación previa 
No hubo campeón defensor, ya que se trató de la primera edición del torneo.

El estadounidense Wayne Odesnik ganó el torneo tras derrotar en la final al taiwanés Jimmy Wang por 5-7, 6-4 y 6-4.

Cabezas de serie 

 Alejandro Falla (Cuartos de Final, retiro)
 Paolo Lorenzi (Semifinales)
 'Wayne Odesnik (Campeón)
 Malek Jaziri (Cuartos de Final)

<ol start="5">
  Jimmy Wang ''(Final)
  Gerald Melzer ''(Segunda ronda)
  André Ghem ''(Cuartos de Final)
  Taro Daniel (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Chitré 2014